Ivica Majstorović (20 de setembro de 1981) é um futebolista profissional alemão, volante, atualmente sem clube.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Sérvia
Futebolistas do Kerkyra FC
Futebolistas do PAS Giannina FC
Futebolistas do FC Panionios GSS